Sullivantia är ett släkte av stenbräckeväxter. Sullivantia ingår i familjen stenbräckeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenbräckeväxter
Sullivantia